

Geografia 
 Southwell – cittadina del Nottinghamshire (Regno Unito)
 Southwell – città della Municipalità locale di Ndlambe (Sudafrica)

Persone 
 Hugo Southwell – rugbista scozzese
 Paul Southwell – politico nevisiano
 Robert Southwell – presbitero e poeta inglese

Altro 
 Visconte Southwell – titolo della parìa d'Irlanda